Ментор је реч грчког порекла и означава стручног саветника, обично у припреми магистарског рада или докторске дисертације.

Ментор има више значења:
 Ментор (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Ментор (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Ментор (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Ментор (митологија), је у грчкој митологији био Одисејев мудри пријатељ